W Polsce
 Kosobudy – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 Kosobudy – przysiółek wsi Żuków w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów.
 Kosobudy – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Kosobudy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Kosobudy – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Kosobudy – gromada w powiecie chojnickim

 Zobacz też
 Kosobudki